Иван Филонов:
 Филонов, Иван Георгиевич (1912—1989) — украинский советский партийный деятель, директор Днепровского металлургического завода.
 Филонов, Иван Филиппович (1918—1944) — лётчик, Герой Советского Союза.